Kwalifikacje do World Rugby Women’s Sevens Series (2019/2020) miały na celu wyłonienie jednej żeńskiej reprezentacji narodowej w rugby 7, która uzyskała status stałego uczestnika sezonu 2019/2020 World Rugby Women’s Sevens Series.

Informacje ogólne 
Kwalifikacje zostały przeprowadzone w formie turnieju zorganizowanego przy męskim Hong Kong Sevens 2019 w dniach 4–5 kwietnia 2019 roku na dwóch stadionach – mecze fazy pucharowej rozegrano na Hong Kong Stadium, spotkania grupowe zaś na So Kon Po Recreation Ground. W zawodach wzięło udział dwanaście reprezentacji wyłonionych w kontynentalnych mistrzostwach w każdym z sześciu regionów podlegających World Rugby. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów. Stawką zawodów było uzyskanie statusu stałego uczestnika kolejnego sezonu światowego cyklu.

Podział na grupy został opublikowany w połowie marca 2019 roku. Składy zespołów i sędziowie zawodów.

Pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyły reprezentacje Kenii, Japonii oraz Brazylii, a w finałowym pojedynku Brazylijki pokonały Szkotki, powracając tym samym do grona stałych uczestników światowego cyklu.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 

Q
2019 w Azji
Rugby union w Hongkongu